Dades de la Temporada 1919-1920 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 1 d'octubre de 1919: Copa Internacional: Internacional 0 - Espanyol 1.
 21 d'abril de 1920: Copa Barcelona: Espanyol 3 - FC Espanya 1.
 9 de juny de 1920: Copa Barcelona: Espanyol 7 - Terrassa FC 1.
 15 de juny de 1920: Copa Barcelona: Espanyol 6 - FC Espanya 1.
 7 de juliol de 1920: Copa Barcelona: Espanyol 2 - Avenç 2.

Resultats i Classificació

Campionat de Catalunya

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1919 a Catalunya
Competicions esportives del 1920 a Catalunya